Иссуфу () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Иссуфу, Абдулразак (род. 1994) — тхэквондист из Нигера, серебряный призёр олимпийских игр на Олимпиаде 2016 года.
 Иссуфу, Махамаду (род. 1952) — нигерский политик, премьер-министр страны в 1993—1994 годах, Президент Нигера (вступил в должность 7 апреля 2011 года).